Scherwitzl ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Scherwitzl (* 1938), österreichischer Biathlet
 Andreas Scherwitzl (* 1966), österreichischer Politiker (SPÖ)